Ву́лиця Житко́ва (також Ву́лиця Бори́са Житко́ва) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Житкова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Бориса Житкова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Житкова — вулиця в місті Одеса.

Вулиці, названі на честь людей